Populicerus är ett släkte av insekter som beskrevs av Dlabola 1974. Populicerus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Populicerus